Diese Liste führt alle Bürgermeister von Miami in Florida, seit die Stadt 1896 gegründet wurde.

Miami
!
Burgermeister Miami